Brosna – rzeka w środkowej części Irlandii
 Brosna – miasto w hrabstwie Kerry w Irlandii